23. sezon Ekstraligi słowackiej rozgrywany został na przełomie 2015 i 2016 roku. Sponsorem tytularnym rozgrywek była firma bukmacherska Tipsport, w związku z czym obowiązywała nazwa marketingowa Tipsport Liga (wcześniej Extraliga). Do rozgrywek przystąpiła 10 zespołów profesjonalnych oraz juniorska reprezentacja Słowacji. Jednakże w trakcie sezonu drużyna HK 36 Skalica zrezygnowała ze startu. Powodem były problemy finansowe klubu. Obrońcą tytułu była drużyna HC Koszyce, która w tym sezonie odpadła w półfinale mistrzostw. Nowy mistrzem została drużyna HK Nitra (pierwszy tytuł w historii klubu), która pokonała w finale HC 05 Banská Bystrica.

Faza zasadnicza

System rozgrywek 
W skład ligi początkowo wchodziło 10 klubów zawodowych i jeden dodatkowy zespół - HK Orange 20 - stanowiący reprezentację Słowacji juniorów, który nie będzie uczestniczył we wszystkich kolejkach. Ogólnie zagrała (po dwa z każdym zespołem) w okresie od września do czasu rozpoczęcia juniorskich mistrzostw świata. Zespół ten nie może spaść z ligi, ani awansować do fazy play-off. Ostatecznie sklasyfikowano 9 klubów, gdyż HK 36 Skalica nie ukończyła rozgrywek.

Pozostałe zespoły rozegrały 50 spotkań (6 razy z każdym zespołem - 3 u siebie i 3 na wyjeździe + 2 z HK Orange 20). Pierwsze osiem zespołów awansowało do fazy playoff, dziewiąty zespół walczył w barażach o utrzymanie w ekstralidze z finalistami pierwszej ligi.

Tabela 

Legenda:       = Awans do Ligi Mistrzów + awans do playoff,       = Awans do playoff,       = Zapewnione utrzymanie,       = Baraż o utrzymanie,       = Koniec sezonu

Faza play-off 
Faza play-off w rozgrywkach Ekstralidze słowackiej w sezonie 2015/2016 składała się z trzech rund. Uczestniczyło w niej drużyny z miejsc od 1 do 8 sezonu zasadniczego. Drużyna, która zajęła w sezonie zasadniczym wyższe miejsce (1-4), miały przywilej roli gospodarza ewentualnego siódmego meczu w rywalizacji. Przy tym mistrz sezonu zasadniczego mógł być ewentualnie zawsze gospodarzem siódmego meczu. Wszystkie cztery rundy rozgrywane były w formule do czterech zwycięstw według schematu: 2-2-1-1-1 (co oznacza, że klub wyżej rozstawiony rozgrywał w roli gospodarza mecze nr 1, 2 oraz ewentualnie 5 i 7). Niżej rozstawiona drużyna rozgrywała w swojej hali mecz trzeci, czwarty oraz ewentualnie szósty.

Rywalizacja o miejsca w ekstralidze 
Pierwotnie w tej fazie rozgrywek miało uczestniczyć cztery zespoły, jednak problemy finansowe klubu ze Skalnicy, spowodowały, iż uczestniczyło trzy zespoły (dwie najlepsze drużyny 1. ligi oraz dziewiąty zespół ekstraligi). Dwa najlepsze zespół zapewniły sobie start w następnym sezonie. Ta faza rozgrywek rozgrywana była systemem mecz i rewanż w czterech rundach. Łącznie rozegrano 8 kolejek.

Legenda:       = utrzymanie w extraklasie,       = spadek do 1 ligi

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona rozgrywek
 Statystyki ligowe na hockeyslovakia.sk

Hokej na lodzie na Słowacji
2015 w hokeju na lodzie
2016 w hokeju na lodzie
2015 na Słowacji
2016 na Słowacji